

Musica 
 Childhood Memories – album di Stephen Schlaks del 1989
 Childhood Memories – singolo dei British Sea Power del 2002

Televisione 
 Ricordi d'infanzia (Childhood Memories) – episodio della terza stagione di Squadra emergenza